

Presentación previa 
La pareja israelí Jonathan Erlich y Andy Ram fueron los campeones defensores, pero decidieron no participar en esta edición.

El dúo formado por el estadounidense Austin Krajicek y el australiano John-Patrick Smith ganaron el título, derrotando a los neozelandeses Marcus Daniell y Artem Sitak en la final por 6-3, 4-6, 10-8.

Cabezas de serie 
  Austin Krajicek /  John-Patrick Smith (CAMPEONES)
  Adil Shamasdin /  Divij Sharan (Primera ronda)
  Marcus Daniell /  Artem Sitak (FINAL)
  Jordan Kerr /  Fabrice Martin (Cuartos de final)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro principal

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Vancouver 2014